

Sigle 
 Neutral Milk Hotel – gruppo musicale statunitense
 No More Heroes – videogioco per Nintendo Wii
 Norges Musikkhøgskole (abbreviato in NMH) – conservatorio norvegese, conosciuto anche come Norwegian Academy of Music

Codici 
 nmh – codice ISO 639-3 della lingua monsang naga